Здесь представлен неполный список видеоигр, разработанных или изданных японской компанией HAL Laboratory.

Примечания 

HAL Laboratory, Список игр